Naselje u Hrvatskoj
 Pasjak, naselje u općini Matulji

Naselje u Srbiji
 Pasjak (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac